Varangue est le magazine de l'ordre des architectes de Nouvelle-Calédonie. Il paraît une fois par an et a fêté en 2009 ses 20 ans d'existence.

Presse écrite en Nouvelle-Calédonie
Titre de presse créé en 1989